Mistrovství světa v malém fotbalu hráčů do 21 let 2018 bylo 1. ročníkem MS v malém fotbalu hráčů do 21 let a konalo se v Praze v období od 4. do 7. října 2018. Účastnilo se ho 16 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin po 4 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první 2 celky. Vyřazovací fáze zahrnovala 8 zápasů. Původně se turnaje měly zúčastnit i mládežnická mužstva Iráku a Jižní Koreje. Jihokorejci odřekli účast a nahradilo je Slovinsko. Tým Iráku nepřicestoval a tak se nestihl sehnat náhradník. Všechny zápasy Iráku byly kontumovány ve prospěch soupeřů, kterým byly přičteny body, nikoliv skóre.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Sportovní hala Jedenáctka VS (Praha).

Zápasy 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ).

Skupinová fáze

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Vyřazovací fáze

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Mistrovství světa v malém fotbalu
Malá kopaná v roce 2018
Malá kopaná v Česku
Fotbalové události v Česku
Fotbalové soutěže v Praze